Ривз () — английская фамилия.

Известные носители:
 Ривз, Амброз (1899—1980) — англиканский священник, епископ Йоханнесбурга, историк ЮАР и активный противник режима апартеида.
 Ривз, Бен (род. 1991) — североирландский футболист, полузащитник.
 Ривз, Джейми (род. 1962) — бывший британский стронгмен, реслер, вне спорта — шахтёр.
 Ривз, Джеймс (1909—1978) − английский поэт и писатель.
 Ривз, Джим (1923—1964) − американский музыкант, автор песен и исполнитель в жанрах кантри, поп.
 Ривз, Джордж (1914—1959) — американский актёр.
 Ривз, Кен (род. 1967) — американский демократический политик.
 Ривз, Кензи (род. 1997) — американская порноактриса.
 Ривз, Киану (род. 1964) — канадско-американский актёр и музыкант
 Ривз, Кинастон (1893—1971) — английский актёр.
 Ривз, Мелисса (род. 1967) — американская актриса мыльных опер.
 Ривз, Мэтт (род. 1966) — американский сценарист, продюсер и режиссёр.
 Ривз, Перри (род. 1970) — американская актриса.
 Ривз, Пол (1932—2011) — новозеландский государственный и религиозный деятель.
 
 Ривз, Россер (1910—1984) — американский рекламист.
 Ривз, Рэйчел (род. 1979) — британский политик.
 Ривз, Саския (род. 1961) — английская актриса.
 Ривз, Стив (1926—2000) — американский актёр и культурист.
 Ривз, Тейт (род. 1974) — американский политик, губернатор штата Миссисипи (с 2019).
 Ривз, Халид (род. 1972) — американский профессиональный баскетболист.
 Ривз, Чарльз (род. 1949) — американский кёрлингист.
 Ривз-Джарвис, Энн (1832—1905) — известная общественная деятельница времён Гражданской войны в США. Топоним 
 Ривз (округ)

 См. также 
 Рив
 Ривес